Сен-Рикье:

 Сен-Рикье — город и одноимённая коммуна в Пикардии, Франция.
 Сен-Рикье (аббатство) — бывшее бенедиктинское аббатство, важный духовный центр империи Карла Великого.